San Francisco (spanischer Name des heiligen Franz von Assisi) steht für:
 San Francisco (Film), amerikanischer Spielfilm von W. S. Van Dyke (1936)
 San Francisco (Be Sure to Wear Flowers in Your Hair), amerikanischer Pophit von Scott McKenzie (1967)
 San Francisco (Schriftart), Schriftart von Apple Inc.

geografische Objekte:
 Isla San Francisco, Insel in Mexiko
 Isla San Francisco (Paraguay), Insel in Paraguay
 Laguna San Francisco (Beni), See im Departamento Beni, Bolivien
 Laguna San Francisco (La Paz), See im Departamento La Paz, Bolivien
 Plaza San Francisco (La Paz), zentraler Platz in La Paz, Bolivien
 Río San Francisco: mehrere Flüsse
 San Francisco (Vulkan), Vulkan in den Anden
 San-Francisco-Pass, Gebirgspass zwischen Argentinien und Chile
San Francisco Peaks, vulkanischer Gebirgszug in Arizona, USA

Kirchengebäude:
 Basílica de San Francisco (La Paz), Bolivien
 Iglesia de San Francisco (Santiago de Chile), Chile
 San Francisco (Antigua Guatemala), Guatemala
 Real Basílica de San Francisco el Grande, Madrid, Spanien
 San Francisco (Puerto de la Cruz), Teneriffa
 San Francisco (Santa Cruz de Tenerife), Teneriffa

Schiffe:
 San Francisco (Schiff, 1859)
 San Francisco (Schiff, 1928)
 USS San Francisco, drei Schiffe der amerikanischen Marine

San Francisco ist der Name folgender Orte:
 San Francisco (Padcaya), Ort im Departamento Tarija, Bolivien
 San Francisco de Macorís, Dominikanische Republik
 San Francisco de Cuapa, Nicaragua
 San Francisco (Zulia), Gemeinde in Zulia, Venezuela

Argentinien:
 San Francisco (Córdoba), Stadt im Departamento San Justo in der Provinz Córdoba
 San Francisco (Jujuy), Ort in der Provinz Jujuy
 San Francisco (Mendoza), Ort in der Provinz Mendoza
 Barrio San Francisco, Stadtteil von Luján, Provinz Buenos Aires

Costa Rica:
 San Francisco de Dos Ríos District, San José Canton
 San Francisco (Costa Rica), ehemalige Stadt am Río Suerre, Costa Rica

Ecuador:
 San Francisco (Azogues), Parroquia urbana im Kanton Azogues, Provinz Cañar
 San Francisco (Cotacachi), Parroquia urbana im Kanton Cotacachi, Provinz Imbabura
 San Francisco (Ibarra), Parroquia urbana im Kanton Ibarra, Provinz Imbabura

Guatemala:
 San Francisco (Petén)
 San Francisco El Alto, Totonicapán
 San Francisco Zapotitlán, Suchitepéquez

Honduras:
 San Francisco, Atlántida
 San Francisco, Lempira
 San Francisco de Opalaca

Kolumbien:
 San Francisco (Antioquia), Gemeinde in Antioquia
 San Francisco (Cundinamarca), Gemeinde in Cundinamarca
 San Francisco (Putumayo), Gemeinde in Putumayo

Mexiko:
 San Francisco de Campeche
 San Francisco de los Romo, Aguascalientes
 San Francisco (Baja California Sur), Ort im Bundesstaat Baja California Sur
 San Francisco (Altamirano), Ort im Bundesstaat Chiapas
 San Francisco (Venustiano Carranza), Ort im Bundesstaat Chiapas
 San Francisco del Mezquital, Durango
 San Francisco (México), Ort im Bundesstaat México
 San Francisco (Bahía de Banderas), Ort im Bundesstaat Nayarit
 San Francisco (El Nayar), Ort im Bundesstaat Nayarit
 San Francisco Cahuacúa, Oaxaca
 San Francisco Cajonos, Oaxaca
 San Francisco Chapulapa, Oaxaca
 San Francisco Chindúa, Oaxaca
 San Francisco del Mar, Oaxaca
 San Francisco Huehuetlán, Oaxaca
 San Francisco Ixhuatán, Oaxaca
 San Francisco Jaltepetongo, Oaxaca
 San Francisco Lachigoló, Oaxaca
 San Francisco Logueche, Oaxaca
 San Francisco Nuxaño, Oaxaca
 San Francisco Ozolotepec, Oaxaca
 San Francisco Sola, Oaxaca
 San Francisco Telixtlahuaca, Oaxaca
 San Francisco Teopan, Oaxaca
 San Francisco Tlapancingo, Oaxaca
 San Francisco Tetlanohcan, Tlaxcala

Panama:
 San Francisco (Panama), Corregimiento im Distrikt Panamá
 San Francisco, Veraguas

Peru:
 San Francisco (La Mar), Distriktverwaltungszentrum des Distrikts Ayna, Provinz La Mar, Region Ayacucho

Philippinen:
 San Francisco (Agusan del Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Agusan del Sur
 San Francisco (Cebu), Stadtgemeinde in der Provinz Cebu
 San Francisco (Quezon), Stadtgemeinde in der Provinz Quezon
 San Francisco (Southern Leyte), Stadtgemeinde in der Provinz Southern Leyte
 San Francisco (Surigao del Norte), Stadtgemeinde in der Provinz Surigao del Norte

Spanien:
 San Francisco (Bilbao), Stadtteil Bilbaos
 San Francisco (Málaga), Stadtteil Málagas
 San Francisco de Formentera, ehemaliger spanischer Name des Ortes Sant Francesc de Formentera der Insel Formentera
 Es Cubells San Francisco, ehemaliger spanischer Name des Ortes Sant Francesc de s’Estany der Insel Ibiza

USA
 San Francisco, Stadt im Bundesstaat Kalifornien, Vereinigte Staaten
 San Francisco (Old San Juan)
 San Francisco, Kleinstadt in Colorado

Siehe auch:
 City of San Francisco (Zug) (zwischen Chicago und Oakland)
 São Francisco